

Cinema 
 Plan B – film del 1997 diretto da Gary Leva
Plan B – film del 2001 diretto da Greg Yaitanes
Plan B – film del 2001 prodotto dalla Working Holiday Productions
 Plan B - Piano B (Plan B) – film del 2009 diretto da Marco Berger
Plan B – cortometraggio del 2011 diretto da Jasmine Ellis
Plan B – film documentario del 2011 diretto da Hal Weiner
Plan B – film del 2021 diretto da Natalie Morales
 Plan B Entertainment – casa di produzione cinematografica

Musica 
 Plan B – rapper britannico
 Plan B – gruppo musicale reggaeton portoricano
 Plan B – album degli Huey Lewis and the News del 2001
 Plan B – album degli Scorn del 2002
 Plan B – singolo di Megan Thee Stallion del 2022

Televisione 
 Piano B (Plan B) – episodio della seconda stagione di Veronica Mars
 Plan B – film per la televisione del 2005